Rede, het menselijk denkvermogen, de ratio
 Verhouding (wiskunde), de verhouding (ratio) tussen twee grootheden, uitgedrukt door een schuine streep of dubbele punt
Beeldverhouding, de verhouding tussen hoogte en breedte van een beeld, zoals een filmbeeldje, televisiescherm of computerbeeldscherm
Hoogte-breedteverhouding (vlag), de verhouding tussen hoogte en breedte van een vlaggendoek